Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Michiel Schapers e Daniel Vacek 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Patrick Rafter /  Jason Stoltenberg (semifinali)
 Maurice Ruah /  Mario Tabares (primo turno)

 Patrick Baur /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Ola Jonsson /  Olli Rahnasto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1993